Under the Mistletoe — второй студийный альбом канадского певца Джастина Бибера, выпущенный 1 ноября 2011 года на лейбле Island Records.

Первым синглом с альбома стала песня «Mistletoe». Он вышел 18 ноября на iTunes. Вторым синглом стала песня «Santa Claus is coming to town». Клип на эту композицию сделан в виде мультфильма.

Диск дебютировал на 1-м месте американского чарта Billboard 200.

Список композиций 

Рецензия на альбом на сайте журнала Billboard российское издание

Чарты и сертификации

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен альбома
 Ознакомительное прослушивание

Альбомы 2011 года
Альбомы Джастина Бибера
Рождественские альбомы 2011 года
Альбомы на английском языке
Альбомы, спродюсированные Трики Стюартом
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Рождественские альбомы Канады
Рождественские поп-альбомы
Рождественские альбомы современного ритм-н-блюза‎